Pikčasto majico kolesarske dirke Tour de France (fr. maillot à pois rouge) nosi najboljši hribolazec dirke.

Kolesarji, ki prvi prevozijo vzpon, so nagrajeni s točkami. Vzponi so glede na težavnost (strmina in dolžina) razdeljeni v 4 kategorije (vzpon 1. kategorije je najzahtevnejši). Peto kategorijo, imenovano Hors catégorie (izven kategorije), predstavljajo najtežji vzponi. Od leta Tour de France 2004, ko so bila pravila spremenjena, prvi kolesar, ki pride na vrh vzpona 4. kategorije, prejme 3 točke, prvi na vrhu vzpona Hors catégorie pa jih dobi 20. Pri vzponu 4. kategorije točke prejmejo samo prvi trije kolesarji, medtem ko vzpon Hors catégorie nagradi prvih 10. Če je zadnji vzpon v etapi vsaj 2. kategorije, se dobljene točke podvojijo.

Najboljše hribolazce sicer nagrajujejo od leta Tour de France 1933, pikčasti dres pa je bil uveden leta Tour de France 1975. Barve majice, ki so se ujemale s priljubljenim izdelkom, je določil takratni sponzor Poulain Chocolate. Enake barve je za majico hribolazca prevzelo tudi nekaj drugih kolesarskih dirk.

Pretekli nosilci pikčaste majice na Touru

Večkratni zmagovalci

Vsi dosedanji zmagovalci 

Pikčasta majica